IPY est un sigle qui peut faire référence à :
 International polar year (en français, Année polaire internationale).

Ipy peut faire référence à :
 Ipy, un des noms de la déesse hippopotame Taouret de la mythologie égyptienne.